Louis Le Chatelier – francuski inżynier górnictwa
 Henri Louis Le Chatelier – francuski chemik
 Le Châtelier – miejscowość i gmina we Francji